Il doppio del torneo di tennis Challenger of Dallas 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Gavin Sontag e Jerry Turek che hanno battuto in finale Dušan Vemić e Lovro Zovko 3-6, 7-5, 7-5.

Teste di serie 

 Brandon Hawk /  Alex O'Brien (primo turno)
 Tim Crichton /  Ashley Fisher (primo turno)

 Dušan Vemić /  Lovro Zovko (finale)
 Brandon Coupe /  Mitch Sprengelmeyer (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger of Dallas 2001